Баррош () — португальская фамилия. Известные носители:

 Баррош, Алекс (род. 1970) — бразильский мотогонщик.
 Баррош Камара, Жайме де (1894-1920) — бразильский кардинал.
 Баррос, Ана Беатрис (Ana Beatriz Barros) - бразильская супермодель.